WAQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Antsalova (Madagascar)
 waq – codice ISO 639-3 della lingua wagiman